Сенцовский сельсове́т — сельское поселение в Липецком районе Липецкой области. 
Административный центр — село Сенцово.

История 
В соответствии с законами Липецкой области №114-оз от 02.07.2004 и №126-оз от 23.09.2004 Сенцовский сельсовет наделён статусом сельского поселения, установлены границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения
 Сельское поселение на сайте района

Муниципальные образования Липецкого района
Сельские поселения Липецкой области